Mierzyn er navnet på tolv landsbyer i Polen, blandt andet:

 Mierzyn (ved Police) – landsby i Vestpommerske voivodskabet, Polen